Oberlin är namnet på ett antal orter i USA.

Oberlin, Ohio
Oberlin College 
Oberlin, Kansas 
Oberlin, Louisiana